Happyland (litt. en anglais « pays joyeux ») fait notamment référence à :

Art et culture 
  ;
  de Amanda Jenssen ;
 , de Måns Zelmerlöw
 Happy Land! une chanson d'

Œuvres de fiction 
  pièce de W. S. Gilbert et Gilbert Arthur à Beckett en 1873 ;
 Happy Land (film), de 1943 film avec Don Ameche ;
 Happyland, téléfilm canadien de Mark Lawrence ; 2004 ;
 Happyland, film philippin de Jim Libiran ; 2010 ;
 Happyland, série télévisée américaine ; 2004, MTV ;
  de J. Robert Lennon.

Toponyme 
 Happyland, ancienne circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan, au Canada.

Parcs d'attractions 
 Happyland, parc d'attractions thaïlandais en activité de 1976 à 2003 ;
 Happyland, parc d'attractions suisse ouvert en 1988.